Tourist — другий студійний альбом англійської групи Athlete, який був випущений 31 січня 2005 року.

Композиції 
 Chances - 4:50
 Half Light - 3:41
 Tourist - 3:57
 Trading Air - 4:27
 Wires - 4:20
 If I Found Out - 5:02
 Yesterday Threw Everything at Me - 3:45
 Street Map - 4:38
 Modern Mafia - 2:45
 Twenty Four Hours - 5:01
 I Love - 3:49
 Lay Your Head - 4:55

Склад 
 Джоел Потт - вокал, гітара
 Кері Уіллетс - басс
 Стів Робертс - ударні
 Тім Уонстолл - клавіші

Джерела 
 Tourist  allmusic
 Tourist  last.fm

Альбоми Athlete
Музичні альбоми 2005
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми